Albugo: Gènere de ficomicets paràsits
 Albugo (leuconíquia): Trastorn de les ungles causat per trastorn tròfic.
 Albugo (leucoma): trastorn de la còrnia.